Loggia – elemento architettonico
 Loggia massonica – luogo d'incontro e per estensione sottogruppo della massoneria
 Loggia nera –luogo immaginario della serie tv I segreti di Twin Peaks
 Loggia parasellare – componente anatomico
 Loggia parotidea – componente anatomico
 Robert Loggia – attore televisivo e cinematografico statunitense

Pagine correlate 

La Loggia (disambigua)
Della Loggia
Loggia dei Mercanti
Loggia dei Pisani
Loggetta